
Molekulska formula -{C4H6O3}- se može odnositi na:

 Acetosirćetna kiselina
 Anhidrid sirćetne kiseline
 2-Metil-3-oksopropanska kiselina
 Propilen karbonat
 p-Dioksanon
 Trimetilen karbonat